Agbulag kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağbulaq (ort i Azerbajdzjan, Chodzjaly),

Georgien 

 Tetritsqaro, ort, Nedre Kartlien, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar